В парному розряді жіночого тенісного турніру Borden Classic 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Маріанне ван дер Торре і Нанетте Шутте виграли титул, у фіналі перемігши пару Елізабет Смайлі і Кім Стейнмец 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Барбара Джордан /  Роберта Маккаллум (півфінал)
 Клаудія Монтейру /  Пат Медрадо (1-ше коло)

 Наоко Сато /  Бет Нортон (1-ше коло)
 Марія Нойманова /  Неріда Грегорі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Borden Classic